Piepen bezeichnet:
 sächsisch für Kutteln
 (veraltet) umgangssprachlich für Geld